Гаффнер () — фамилия немецкого происхождения. Известные носители:

 Гаффнер, Пауль-Леопольд(1829—1899) — епископ майнцкий.
 Гаффнер, Эдуард Иванович 1804—1889) — действительный статский советник, ректор Императорского Дерптского университета.
 Гафнер, Владимир Викторович (1946—2013) — советский, казахстанский и российский хозяйственный деятель.
 Гафнер, Леонид Альфонсович (1865—1934) — русский военачальник, генерал-майор Белого движения.